Кутене́й (англ. Kootenay) — многозначный термин.

 Кутеней — округ в штате Айдахо, США.
 Кутеней — национальный парк в Канаде, Всемирное наследие ЮНЕСКО.
 Кутеней — озеро в Канаде.
  или Кутенейс () — регион на юго-востоке канадской провинции Британская Колумбия
  — кадастровый земельный округ в Британской Колумбии, образованный в 1860 году
 Кутеней (Ктунаха) — один из индейских народов культурного ареала Плато
 Кутеней — река в Канаде и США.
 Кутеней — национальный лес в Соединённых Штатах Америки.
 Кутеней — индейская резервация в штате Айдахо, США.